58-й выпуск Джиро д’Италия — трёхнедельной шоссейной велогонки по дорогам Италии. Гонка проводилась с 17 мая по 7 июня 1975 года. Победу одержал итальянский велогонщик Фаусто Бертольо.

Участники 
Команда Molteni снялась непосредственно перед гонкой из-за плохого самочувствия Эдди Меркса, таким образом, номера 01-10 не были заняты. В общей сложности в гонке приняло участие 90 гонщиков из девяти команд.

Маршрут 
Маршрут гонки был опубликован 10 апреля 1975 года.

Директор гонки, Винченцо Торриани, спроектировал маршрут таким образом, чтобы облегчить достижение победы перспективному 21-летнему Джанбаттиста Баронкелли, который на Джиро прошлого года за счёт горных этапов смог обойти Эдди Меркса, а затем финишировать вторым в общем зачёте. Однако Баронкелли в итоге на гонке не блистал и занял лишь десятое место, уступив почти 15 минут Бертольо.

Ход гонки 
На 14 этапе в индивидуальной гонке потерял сознание победитель индивидуалки 13 этапа — Джованни Баттальин.

20 этап выиграл Роже де Вламинк, выиграв таким образом 7 этапов на гонке.

На 21 этапе впервые Джиро закончилась финишем в гору на перевале Стельвио, где победил испанец Франсиско Гальдос, но он не смог оторваться от Бертольо в общем зачёте, который финишировал сразу за ним и одержал окончательную победу. Всего финишировало 70 гонщиков из 90 стартовавших.

Лидеры классификация

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Джиро д’Италия 1975 на Memoire-du-cyclisme
 Джиро д’Италия 1975 на FirstCycling
 Джиро д’Италия 1975 на BikeRaceInfo
 
 
 

1975 год в велоспорте